Кубок ісландської ліги 2004 — 9-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на дві групи по 8 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул вдруге здобув Гапнарф'ярдар.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 квітня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|29 квітня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 квітня 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|2 травня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|3 травня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на rsssf  

2004
2004 у футболі
2004 в Ісландії